Die Liste der Bodendenkmale in Treuenbrietzen enthält alle Bodendenkmale der brandenburgischen Gemeinde Treuenbrietzen und ihrer Ortsteile auf der Grundlage der Landesdenkmalliste vom 31. Dezember 2020.

Die Baudenkmale sind in der Liste der Baudenkmale in Treuenbrietzen aufgeführt.

Weblinks 
 
 Geodaten im Geoportal Brandenburg mit Bodendenkmalen

!Bodendenkmale
!Treuenbrietzen
Treuenbrietzen